Веньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 13 км на південь від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5894,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт міста Веньє 
 [ Розташування муніципалітету Веньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара